Тийе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тийе, Дориа  (род. 1986) — французская фотомодель, актриса, телеведущая.
 Тийе, Морис (1903—1954) — французский профессиональный рестлер, родившийся в России.
 См. также 
 Ле-Тийе — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.